Красноклювая овсянка () — вид птиц семейства овсянковых.

Описание 
Красноклювая овсянка длиной 16 см и весом примерно 20 г очень похожа на садовую овсянку (Emberiza hortulana). Тем не менее, голова у неё яркого голубовато-серого цвета. Горло и «борода» коричневые (не жёлтые как у садовой), клюв красновато-розовый. Оперение самки более тусклое и с большим количеством полос чем у самца и может отличаться от самки садовой овсянки коричневым горлом и «бородой». Молодых птиц очень сложно отличить от молодых птиц садовой овсянки, от молодых птиц горной овсянки их отличает красноватый клюв. 

Пение похоже на пение садовой овсянки, однако, короче и звучит как «дю-дю-дю-дюи».

Распространение 
Красноклювая овсянка любит каменистые склоны с отдельно стоящими кустами и деревьями, а также полупустыни. Это перелётная птица, в Юго-Восточной Европе вид залётный. Он гнездится по всей Греции, на средиземноморском побережье Турции и Кипра, на восточном побережье Средиземного моря в Передней Азии. Он зимует в Судане в Африке. Реже он встречается на средиземноморском побережье Западной Европы, иногда отдельные особи долетают до Гельголанда.

Питание 
Птица питается семенами и насекомыми.

Размножение 
Гнездо из стебельков, соломинок и корней строит на земле между камнями, часто в густой растительности и выстилает волосами. Самка кладёт 4—6 беловатых или сероватых яиц длиной примерно 19 мм. В год бывает две кладки. Выводковый период длится примерно 12—13 дней.

Примечания

Литература 
 Peterson, Mountfort, Hollom, „Die Vögel Europas – Ein Taschenbuch für Ornithologen und Naturfreunde über alle in Europa lebenden Vögel“, Paul Parey Verlag, 10. Aufl. April 1973, ISBN 3-490-05718-X, S. 289-290
 Christopher Perrins, „Vögel, Biologie+Bestimmen+Ökologie“, Paul Parey Verlag, ISBN 3-490-22618-6

Животные, описанные в 1827 году
Настоящие овсянки
Птицы Евразии